Kléber de Jesus teodoro representante do movimento lgbtqia+ da área dos Gays.
 Kléber Giacomazzi de Souza Freitas — futebolista, atacante, do  Austin Bold.
 Kléber Pereira — futebolista brasileiro
 Kléber Laube Pinheiro — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos